Bliżyce peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Bliżyce, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Bliżyce, un village de la voïvodie de Silésie.